Anthosactis är ett släkte av koralldjur. Anthosactis ingår i familjen Actinostolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Anthosactis